Fort Lowell peut faire référence à :
 Fort Lowell, un poste militaire en Arizona ;
 Fort Lowell, un poste militaire au Nouveau-Mexique.